Kannel bezeichnet

 eine griffbrettlose Kastenzither, die in Finnland, Estland und Karelien gespielt wird; siehe Kantele

Kannel ist der Familienname von

 William B. Kannel (1923–2011), US-amerikanischer Kardiologe und Epidemiologe